Niemcy:
 Pfuhl – dzielnica Neu-Ulm

Osoby:
 Albert Pfuhl – niemiecki polityk
 Ernst Pfuhl – niemiecki archeolog
 Fritz Pfuhl – niemiecki botanik
 Lothar Pfuhl – niemiecki kolarz

Inne:
 Pfuhl – ród

Zobacz też:
 Fuhl
 Pfuel